Joost de Soete, Zuid-Nederlands edelman en militair
 Pierre de Soete, Belgisch beeldhouwer en medailleur
 Tomas De Soete, Belgisch radio- en televisiepresentator

Zie ook 
 Soete

Nederlandse of Vlaamse achternaam